Graden heißen folgende geographische Objekte:

 Graden (Gemeinde Gaal), Katastralgemeinde von Gaal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Graden (Gemeinde Köflach), Ortschaft von Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Graden-Piber, Katastralgemeinde von Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Gräden, vormals Kreis Weststernberg, Brandenburg, polnisch Gradyń (existiert nicht mehr)

Graden ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Graden (* 1963), US-amerikanischer Manager

Siehe auch
Gradenberg
Gradenberg-Piber
Gradental